Ульянинский сельский округ

Московская область 

 Ульянинский сельский округ Раменского района (1994—2006)

Тверская область 

 Ульянинский сельский округ Краснохолмского района (до 2005 года)